Austria:
 Grünburg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems

Inne:
 Grünburg – zamek

Zobacz też:
 Grünberg